Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Palermo Ladies Open) van 2021 vond plaats van maan­dag 19 tot en met zondag 25 juli 2021 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de 29e editie van het WTA-toer­nooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Fiona Ferro was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Danielle Collins uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Roemeense kwalificante Elena Gabriela Ruse in twee sets. Collins wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Palermo op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds 3½ jaar. Zij won € 23.548 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Arantxa Rus en Tamara Zidanšek hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Eri Hozumi en Zhang Shuai, bereikte de halve finale. Daar lieten zij verstek gaan, wegens buikgriep van Zhang.

Het als vierde geplaatste duo Erin Routliffe en Kimberley Zimmermann won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Russische koppel Natela Dzalamidze en Kamilla Rachimova in de match-tiebreak, na een tiebreak in de eerste set. Het was voor beiden de eerste titel.

Zimmermann was de enige Belgische deelneemster.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met Andreea Mitu (Roemenië) – zij waren het tweede reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Palermo 2021
Palermo